

Населені пункти та їхні частини
 Папротно — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Папротно — село в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Папротно — частина міста Свіноуйсьце в Західнопоморському воєводстві
 Папротно — осада в гміні Мельно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки